Fishkill es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York (Estados Unidos):

  Fishkill, pueblo
 Fishkill, villa